Vanadium(II)chloride
Vanadium(III)chloride
Vanadium(IV)chloride